Antvorskov kan henvise til flere artikler:

 Antvorskov Amt – et amt, som i 1793 opgik i Sorø Amt
 Antvorskov (bebyggelse) – en bebyggelse i Antvorskov Sogn
 Antvorskov (hovedgård) – en hovedgård, udskilt fra det tidligere Antvorskov Slot
 Antvorskov Højskole – en højskole, der eksisterede under dette navn 1908-1972 og siden som Skælskør Folkehøjskole 1973-2005
 Antvorskov Kaserne – en kaserne ved Slagelse
 Antvorskov Kloster – et kloster, der under Frederik 2. blev til Antvorskov Slot
 Antvorskov Slot – et tidligere slot
 Antvorskov Sogn – et sogn i Slagelse Provsti